Il tricipite brachiale, muscolo della parte posteriore del braccio;
 Il tricipite surale, muscolo del retro della gamba, di cui fanno parte il soleo e i gemelli del polpaccio.

Altri progetti